Валенти́нас Свянти́цкас (; род. 17 августа 1948 в деревне Дельница  Лаздийского района) — литовский литературный критик и эссеист, лауреат Национальной премии Литвы по культуре и искусству (2014); председатель Союза писателей Литвы (1994—2002).

Биография 
В 1951 году вместе с родителями был сослан в Томскую область. В Литву вернулся в 1957 году. 

В 1972 году окончил филологический факультет Вильнюсского государственного университета. В 1974—1979 годах работал в редакции еженедельной газеты Союза писателей Литвы «Литература ир мянас» (). С 1978 года член Союза писателей Литвы. В 1979—1984 годах был заместителем главного редактора издательства «Вага». В 1984—1986 годах главный редактор издательства «Витурис» ().

С 1986 года секретарь правления Союза писателей Литвы, в 1994—2002 годах председатель Союза писателей Литвы. В 1991—2015 годах главный редактор Издательства Союза писателей Литвы.

Состоит в совете Литовской ассоциации защиты авторских прав (LATGA), редакционной коллегии журнала «Мятай» ().

Творчество 
Автор монографий о лирике Алфонасаса Малдониса, Айдаса Марченаса, книги о Юстинасе Марцинкявичюсе, сборников критических статей.

Книги 
 Eilėraščio keliais: literatūros kritikos straipsniai. Vilnius: Vaga, 1978.
 Alfonso Maldonio lyrika: monografija. Vilnius: Vaga, 1982.
 Paskui pėščią paukštį: monografija. Vilnius: Vaga, 1988.
 Keturi portretai: monografinės studijos. Vilnius: Vaga, 1991.
 Laisvė kurti ir laisvė turėti: esė, užrašai, literatūros kritika. Vilnius: Mūsų knyga, 1998.
 Autorių teisių bumerangai: publicistika. Vilnius: Logotipas, 2008.
 Šitas Aidas, šitas Marčėnas: monografinė studija. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008.
 2009 kritiko pastraipos: 50 recenzijų ir saujelė gurinių. Vilnius: Žuvėdra, 2009.
 Apie Justiną Marcinkevičių: literatūros kritika. Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2011.
 Guriniai: užrašai, esė, literatūros kritika. Vilnius: Gimtasis žodis, 2013.

Составитель 
 Skaitykime kartu: eilėraščių interpretacijų rinkinys. Vilnius: Vaga, 1987.
 Salomėja Nėris. Prie didelio kelio: eilėraščiai (kartu su V. Daujotyte). Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1994.
 Keturiolika lietuvių poetų: antologija, lietuvių ir vokiečių k. Vilnius: Vaga; Oberhausen: Athena, 2002.
 Lietuvos rašytojų sąjunga: žinynas lietuvių ir anglų kalbomis. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2002.
 Pavasarinė: «Poezijos pavasario» laureatų kūryba, 1965—2003: antologija / sudarė Valentinas Sventickas. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2004.
 Vytautas Mačernis. Praeinančiam pasaulyje praeisiu: poezija, iš prozos ir straipsnių. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2006.
 Alfonsas Maldonis. Šviesa pro lapus: rinktiniai eilėraščiai. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009.
 LATGA-A: po dvidešimties metų: straipsniai, dokumentų faksimilės, fotografijos. Vilnius: LATGA-A, 2010.
 Justinas Marcinkevičius. Dienoraščiai ir datos: užrašai, mintys, dienoraščiai. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2011.
 Justinas Marcinkevičius. Ranka parašyta: eilėraščiai. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012.
 Maironis. Graži tu mano: lyrika, poema. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012.
 Justinas Marcinkevičius. Iš natūros: eilėraščiai. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013.
 Marcelijus Martinaitis. Nenoriu nieko neveikti: eilėraščiai. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2014.
 Romualdas Granauskas. Baltas liūdesio balandis: esė, pokalbiai, pokštai. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2015.

Награды и звания 
 1983 — Государственная премия Литовской ССР за монографию .
 1996 — Литературная премия альманаха 
 1998 — Орден Великого князя Литовского Гядиминаса 5-й степени.
 2002 — Премия Правительства Литвы в области культуры и искусства.
 2009 — Приз Весны поэзии.
 2010 — Приз Весны поэзии.
 2013 — Памятная медаль Габриэле Пяткявичайте-Бите .
 2014 — Литературная премия Габриэле Пяткявичайте-Бите за книгу .
 2014 — Национальная премия Литвы по культуре и искусству за активное формирование и критическую оценку современного литературного процесса.
 2015 — Звание почётного гражданина Лаздийского района.

Ссылки 
 Sventickas Valentinas
 Свянтицкас Эймутис Валентинас

Родившиеся в Лаздийском районе
Критики Литвы
Эссеисты Литвы
Выпускники Вильнюсского университета
Лауреаты Национальной премии Литвы по культуре и искусству
Лауреаты Государственной премии Литовской ССР